Heja steht für:
 Heja (Rapper)
 Heja (Indien), Ort in Banswara (Distrikt), Rajasthan, Indien
 Héja

Siehe auch:
 Aloha Heja He
 Heia
 Heia Safari
 Eia Popeia
 Hallo